Turnaj Euro Floorball Tour 2008 se hrál od 31. října do 2. listopadu 2008 ve finském městě Kuopio.

Tabulka

Zápasy

Externí odkazy 
 Oficiální stránka

Euro Floorball Tour
Florbal ve Finsku
Sportovní události ve Finsku
Florbal v roce 2008
Sport ve Finsku v roce 2008
Sport v Kuopiu